Наста́сьино — название населённых пунктов в России.

Вологодская область 
 Настасьино — деревня в Вологодском районе.

Ивановская область 
 Настасьино — деревня в Вичугском районе.
 Настасьино — деревня в Лухском районе.

Москва 
 Настасьино — деревня в Троицком административном округе.

Московская область 
 Настасьино — деревня в Дмитровском районе.
 Настасьино — деревня в Коломенском районе.
 Настасьино — деревня в Можайском районе.
 Настасьино — деревня в Наро-Фоминском районе.

Нижегородская область 
 Настасьино — деревня в Сокольском районе.

Смоленская область 
 Настасьино — деревня в Сычевском районе.

Тульская область 
 Настасьино — деревня в Венёвском районе.
 Настасьино — деревня в Киреевском районе.

Ярославская область 
 Настасьино — деревня в Гаврилов-Ямском районе.
 Настасьино — деревня в Любимском районе.
 Настасьино — деревня в Мышкинском районе.